Spoon steht für:
 Spoon, eine US-amerikanische Indie-Rock-Band
 Spoon.net, eine online Sandbox Software

Spoon ist der Künstlername folgender Personen:
 Dave Spoon (* 1977), britischer DJ und Musikproduzent
 Mark Spoon (1966–2006), deutscher DJ und Produzent

Siehe auch:

 Spohn
 Spoons
 The Spoons